Ludwig Pfeiffer kan syfta på bland andra:

* Ludwig Georg Karl Pfeiffer (1805–1877), tysk läkare, botaniker och malakolog
 Ludwig Karl Ehrenfried Pfeiffer (1861–1945), tysk läkare och hygieniker
 Karl Ludwig Pfeiffer (född 1944), tysk litteratur- och kulturvetare